Skyfire – gruppo musicale svedese
Skyfire – browser per dispositivi mobili
Skyfire – film di Simon West (2019)
SkyFire – satellite miniaturizzato